Ненад Шулава (; ) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2000).

В составе сборной Хорватии участник 2-х Олимпиад (2000—2002) и 14-го командного чемпионата Европы (2003) в Пловдиве.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Хорватии